Orde van de Ster (Afghanistan)
 Orde van de Afrikaanse Ster
 Orde van de Ster (Aragon) Een middeleeuwse Catalaanse ridderorde.
 Orde van de Ster van Anjouan (Ordre de l’Étoile d'Anjouan), Franse koloniale ridderorde.
 Orde van de Ster van Brabant
 Orde van de Ster van de Volksrepubliek Roemenië
 Orde van de Ster (Frankrijk) (Orde van Onze Lieve Vrouwe van het Edele Huis), voormalige Franse ridderorde.
 Orde van de Ster in het Oosten, theosofische organisatie.
 Orde van de Ster van Ethiopië
 Orde van de Ster van het Zuiden
 Orde van de Ster van Indië (Verenigd Koninkrijk) (Most Exalted Order of the Star of India), koloniale Britse ridderorde ten behoeve van het Indische Keizerrijk.
 Orde van de Ster (Joegoslavië), Een orde van verdienste.
 Orde van de Ster van Karageorge
 Orde van de Ster van Oceanië, voormalige Hawaïaanse ridderorde.
 Orde van de Ster van Roemenië
 Orde van de Ster (Salomonseilanden), een Salomonseilandse ridderoder